Free Church steht für:

Kirchen:
 Free Church of Scotland, reformierte Freikirche in Schottland 
 United Free Church of Scotland, presbyterianische Freikirche in Schottland
 General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches, unitarische und liberal-christliche Kirche im Vereinigten Königreich

Kirchengebäude:
 Corrie Free Church, Schottland
 Bowmore Free Church, Schottland
 First English Free Lutheran Church (Lostwood), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Free Presbyterian Church